Jackson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jackson House (Benton County, Arkansas), ID-Nr. 87002331
 Jackson House (Washington County, Arkansas), ID-Nr. 82002149
 Jackson House (Colorado), ID-Nr. 83004700
 Jackson House (Calcasieu Parish, Louisiana), ID-Nr. 86000252
 Jackson House (Franklin Parish, Louisiana), ID-Nr. 82002773
 Jackson House (Massachusetts), ID-Nr. 86001841
 Jackson House (New Mexico), ID-Nr. 03001511
 Jackson House (Wisconsin), ID-Nr. 86003409